Дубинский, Михаил
 Дубинский, Михаил Исаевич (1881—1941) — русский и советский художник.
 Дубинский, Михаил Хаимович (1877—не ранее 1955) — русский и французский архитектор и художник.